Огородников, Николай:
 Огородников, Николай Александрович (1872—1919) — российский политик и адвокат, депутат I Государственной думы.
 Огородников, Николай Иванович (1919—1994) — Герой Советского Союза.